Pete Docter
Tijn Docter